Šahovska vezava je ime za položaj na šahovnici, ko ima šibkejša figura omejeno gibanje, ker zakriva močnejšo figuro ali celo kralja. V položaju na desni črna trdnjava veže Sb4, ob odmiku bi padla bela dama. Vezava je sicer relativna, beli lahko vseeno pravilno odigra potezo s skakačem. Beli lovec pa absolutno veže Se6, ki se ne sme premakniti, ker bi črnega kralja izpostavil nedovoljenemu šahu.

Glej tudi 

 šahovska strategija in taktika

Šahovska strategija in taktika